Лотар II (нім. Lothar, фр. Lothaire, лат. Lotharius) — ім'я деяких європейських правителів:

 Лотар II (імператор Священної Римської імперії) (9 червня 1075 — 4 грудня 1137) — король Німеччини з 1125 роки, імператор Священної Римської імперії з 1133, герцог Саксонії з 1106, граф Суплінбурга.
 Лотар II (король Італії) (бл. 926 — 22 листопада 950), король Італії в 945–950 роки.
 Лотар II (король Лотарингії) (бл. 835 — 8 серпня 869) — король Лотарингії з 855 року.
 Лотар II фон Вальбек (пом. 21 січня 964) — граф фон Вальбек.
 Лотар II фон Штаде (пом. 4 вересня 929) — граф у Саксонії.

Див. також 
 Лотар
 Хлотар II